Koten steht für: 
 das Ausscheiden von Kot 
 Höhenpunkte oder Höhenachsen, Messreferenzen der Geodäsie und Geometrie, siehe Kotierte Projektion
 Geopotentielle Koten, siehe Höhe (Geodäsie) #Geopotentielle Koten
 Kotstellen, siehe Kothe (Familienname)
 Kotten (Haus), auch Kate u. ä., kleines landwirtschaftliches Gebäude

Siehe auch:
 Kote
 Kothen